Die Brombutane (auch: Butylbromide) zählen zu den organisch-chemischen Stoffen und bilden eine Gruppe von vier strukturisomeren gesättigten Bromalkanen mit vier Kohlenstoffatomen. Sie haben die allgemeine Summenformel C4H9Br und eine molare Masse von 137,03 g/mol. Das sec-Butylbromid ist zudem chiral und kommt in zwei enantiomeren Formen vor. Insgesamt gibt es also fünf isomere Brombutane.

Weblinks

Einzelnachweise 

Brombutan
Stoffgruppe